Сима́шко — фамилия:
 
 Симашко, Морис Давидович (псевдоним, настоящая фамилия , 1924—2000) — русский советский писатель
 Симашко, Франц Иванович (1817—1892) — генерал-лейтенант, писатель
 Симашко, Юлиан Иванович (1821—1893) — русский писатель, естествоиспытатель и коллекционер, один из учредителей журнала «Семья и школа»

См. также 
 Семашко